Diamoci del tu – programma televisivo italiano del 1967
 Diamoci del tu – album di Caterina Caselli del 1967